Olimpija je bilo grško svetišče Zevsa in Here, kjer so potekale prvotne olimpijske igre.

Glej tudi 
 seznam mest v Grčiji

Starogrška mesta
Antične olimpijske igre
Elida
Kraji svetovne dediščine v Grčiji